Neumünster ist der Name folgender Orte:
 Neumünster, Stadt in Schleswig-Holstein
 Neumünster (Altenmünster), Ortsteil der Gemeinde Altenmünster, Landkreis Augsburg, Bayern
 Neumünster (Egmating), Ortsteil der Gemeinde Egmating, Landkreis Ebersberg, Bayern

Neumünster ist der Name folgender Himmelskörper:
 (342000) Neumünster, Asteroid des Hauptgürtels

Neumünster ist der Name folgender Bauwerke:
 Neumünster (Zürich), eine Kirche und eine ehemalige Kirchgemeinde in Zürich
 Abtei Neumünster, eine Abtei in der Stadt Luxemburg
 Neumünster (Würzburg), ein Kollegiatstift in Würzburg